Jardin des Plantes (Parijs), botanische tuin in Parijs
 Jardin des Plantes (Toulouse), botanische tuin in Toulouse